Курт Вестергор, в русских источниках часто ошибочно Вестергаард (; 13 июля 1935, Дёструп, Дания — 14 июля 2021) — датский художник-карикатурист.

Оказался в фокусе широкого общественного внимания как автор карикатуры на пророка Мухаммеда, который изображён в тюрбане в виде бомбы. Эта карикатура вместе с другими была опубликована 30 сентября 2005 года в датской газете «Jyllands-Posten». Публикация этих карикатур вызвала протесты во всём исламском мире. Протесты сопровождались беспорядками и насилием, в которых более 150 человек погибли. За убийство Вестергора и остальных авторов карикатур было назначено вознаграждение в сумме 15 миллионов долларов. По мнению писателя Евгения Клюева, Вестергор «на данный момент самый, пожалуй, знаменитый датчанин».

В связи с угрозами убийства Вестергор и его жена с конца 2007 года находились под персональной защитой. Они были вынуждены постоянно менять своё место жительства. Вестергор выражал непонимание, почему его рисунки привели к такой чрезмерной реакции, которая таким драматическим образом повлияла на всю его дальнейшую жизнь.

В феврале 2008 года датская полиция сообщала об аресте трёх человек в городе Орхус, которые якобы планировали убийство Вестергора.

1 января 2010 года был арестован сомалиец, который с топором проник в дом Вестергора и угрожал его убить; предположительно покушавшийся был связан с исламистскими террористическими организациями. Нападавший при задержании оказал вооружённое сопротивление полиции. Суд приговорил нападавшего к 9 годам тюрьмы и депортации в Сомали.

В ноябре 2010 года вышла автобиографическая книга Вестергора «Manden bag Stregen» (Человек за штрихом). Среди иллюстраций книги — получившая широкую известность карикатура на пророка Мухаммеда.

В сентябре 2011 года норвежская полиция задержала подозреваемого в подготовке покушения на Вестергора

См. также 
 Ларс Вилкс
 Карикатурный скандал (2005—2006)
 Стрельба в редакции газеты Charlie Hebdo

Примечания

Ссылки 
 Карикатура на Мухаммеда
 Планы убийства художника-карикатуриста, Spiegel Online, 12. Februar 2008
 «Я не собираюсь извиняться»: Интервью с Куртом Вестергором // Spiegel Online, 14. August 2008

Художники-карикатуристы Дании
Художники Дании